Expedition kan syfta på:

 Expedition – ett kontor, där saker och ting expedieras
 Expedition (resa) – en organiserad, "avsänd" forskningsresa
 Expedition (militär) – en militär operation
 Expedition nationalpark – en nationalpark i Queensland
 M/S Expedition – ett fartyg